Роздолівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Роздолівська сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Роздолівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район

Див. також 

 Роздольська сільська рада
 Роздольненська сільська рада

Джерела 

сайт Верховної Ради України